

Imprenditoria 
Lars Larsen, imprenditore danese, fondatore di JYSK

Musica 
Lars Balfori Larsen – chitarrista dei gruppi heavy metal 1349 e Lunaris, cantante degli Images at Twilight

Scacchi 
Lars Larsen, problemista di scacchi danese nato nel 1919

Sport 
Lars Larsen, calciatore danese nato nel 1951
Lars Bo Larsen, calciatore danese nato nel 1969
Lars Larsen, calciatore danese nato nel 1970
Lars Larsen, calciatore danese nato nel 1978